Granholm kan syfta på följande:

Personer
 August Granholm (1865–1935), psykiater
 Axel Granholm  (1872–1951), generaldirektör för Statens järnvägar
 Bruno Granholm (1857–1930), finländsk arkitekt
 Eric Granholm (1714–1767), präst
 Evert Granholm (1906–1996), skådespelare, sångare och produktionsledare
 Florentin Granholm (1836–1922), finländsk arkitekt
 Henrik Granholm (1850–1933), försäkringsman, mecenat och seglare
 Hjalmar Granholm (1900–1972), civilingenjör, professor
 Jennifer Granholm (född 1959), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Michigan
 Olof Granholm (1924–2016), författare

Geografi

Antarktis 
 Mount Granholm, berg i Östantarktis,

Finland 

 Granholm (Finström, Åland), 
 Granholm (Lemland, Åland), 
 Granholm, Iniö, Åboland, 
 Granholm, Houtskär, Åboland, 
 Granholm, Pargas, Åboland, 
 Granholm, Nagu, Åboland, 
 Granholm (i Marsjön, Ingå), Nyland, 
 Granholm (vid Grundsö, Ingå), Nyland, 
 Granholm (vid Kopparnäs, Ingå), Nyland, 
 Granholm, Esbo, Nyland,

Se även
Granholmen (olika betydelser)
Norra Granholm
Södra Granholm
Granö (olika betydelser)

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar